Biston octodurensis är en fjärilsart som beskrevs av Jules Favre 1897. Biston octodurensis ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
octodurensis